Казе́р (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Мюре.

Код INSEE кантона — 3111. Всего в состав кантона Казер входят 16 коммун, из них главной коммуной является Казер.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 11 867 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Казер на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Казер на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна